Барнс () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 

 Альберт Кумбс Барнс (; 1872—1951) — американський лікар, винахідник і колекціонер.
 Бен Барнс (;  1981) — англійський актор театру і кіно, співак.
 Бінні Барнс (; 1903—1998) — англійська акторка.
 Брендон Барнс (;  1972) — американський рок-музикант і продюсер.
 Воллі Барнс (, 1920 — 1975) — валлійський футболіст і тренер.
 Гарві Барнс (;  1997) — англійський футболіст, півзахисник.
 Гаррісон Барнс (;  1992) — американський баскетболіст, олімпійський чемпіон (2016).
 Джайлс Барнс (;  1988) — ямайський футболіст, півзахисник.
 Джон Барнс (;  1957) — американський письменник-фантаст.
 Джон Барнс (;  1963) — колишній англійський футболіст ямайського походження, півзахисник.
 Джордж Барнс (; 1895—1954) — американський гангстер часів сухого закону.
 Джордж Барнс (; 1892—1953) — американський кінематографіст з епохи німого кіно до початку 1950-х років.
 Джуліан Барнс (;  1946, Лестер, Англія) — англійський письменник, лауреат Букерівської премії (2011).
 Меґґі Барнс (; 1882—1998) — американська довгожителька.
 Педді Барнс (;  1987) — ірландський боксер, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Стю Барнс (;  1970) — колишній канадський хокеїст, центральний нападник.
 Томас Вілсон Барнс (; 1825—1874) — британський шахіст середини XIX століття.

Топонім

Барнс () — округ (графство) у штаті Північна Дакота (США).
 Барнс — місто, штат Канзас
 Барнс — місто, штат Вісконсин

Інше 
 2708 Барнс (2708 Burns) — астероїд головного поясу, відкритий 24 листопада 1981 року.
 «Барнс» () — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни.

Див. також 
 Бернс

Англійські прізвища